Alexander Alexandrowitsch Stepanow (russ. Александр Александрович Степанов, engl. Alexander Alexandrovich Stepanov) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexandrowitsch Stepanow (Informatiker) (* 1950), sowjetischer Informatiker
 Alexander Alexandrowitsch Stepanow (Eishockeyspieler) (* 1979), russischer Eishockeyspieler